Amoros oder Amorós ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Amorós (1943–2023), spanischer Reiter
 Esteban Guardiola Amorós (1780–?), Gouverneur der Provinz Tegucigalpa in Honduras
 Francisco Amorós y Ondeanoy, Marquis von Sotelo (1770–1848), spanischer Pädagoge, Soldat und Politiker
 Georgina Amorós (* 1998), spanische Schauspielerin 
 Manuel Amoros (* 1962), französischer Fußballspieler
 Marta Amorós (* 1970), spanische Synchronschwimmerin
 Miguel Amorós (* 1949), spanischer Historiker
 Vanessa Amorós (* 1982), spanische Handballspielerin

Siehe auch:
 Amoroso